

Geografia 
 Italia
 Bucciano – comune della provincia di Benevento
 Bucciano – frazione di San Miniato in provincia di Pisa

Persone 
 Tommaso Bucciano – scultore italiano